Love Games ("giochi d'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Love Games, altro titolo inglese di Night Games – film del 1980 diretto da Roger Vadim

Musica 
 Love Games – singolo dei Level 42 del 1981, dall'album Level 42
Love Games – album dei Pretty Maids del 1987